Hartenstrijd (film), een film uit 2016
 Hartenstrijd (lied), een lied van Nick & Simon in samenwerking met Laura uit 2016